GFF est un sigle qui peut désigner :
 general feature format,  gene-finding format ou generic feature format, un format de fichier utilisé pour décrire les gènes et d'autres éléments de séquences d'ADN, d'ARN et de protéines ;
 Guild of Fine Food, une société britannique qui attribue des prix à différents types de produits alimentaires ;
 Groupement foncier forestier, une société civile à vocation forestière ;
 Gulf Film Festival, un festival de cinéma annuel tenu à Dubaï ;
  Georgian Football Federation (en français, Fédération géorgienne de football) ;
 Guyana Football Federation (en français, Fédération du Guyana de football) ;
 Giffoni Film Festival (en français, Festival du film de Giffoni) est un festival italien consacré au cinéma pour la jeunesse.